Das Shenzhen Open 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Shenzhen. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 1. bis 7. Januar statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Auckland und Brisbane.

Titelverteidigerinnen waren Agnieszka Radwańska im Einzel und die Paarung Vania King/Monica Niculescu im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Shenzhen Open 2017 fand vom 31. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel. Hinzu kamen noch zwei Lucky Loser.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich durchsetzen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Shenzhen